

Autostrade 
 A14 – autostrada italiana Bologna – Taranto
 A14 – autostrada austriaca Lindau – Tirolo
 A14 – autostrada belga confine francese – Anversa
 A14 – autostrada francese Neuilly-sur-Seine – Orgeval
 A14 – autostrada tedesca Wismar – Nossen
 A14 – strada lituana
 A14 – autostrada svizzera Lucerna – Zugo

Codici 
 A14 (astronomia) – Codice che designa l'osservatorio astronomico Les Engarouines
 A14 – negli scacchi, codice ECO che designa alcune varianti della partita inglese

Altro 
 A14 (tomba) – tomba situata a Luxor in Egitto